Hirvensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvensaari (ö i Kajanaland), 
 Hirvensaari (ö i Norra Savolax), 
 Hirvensaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Hirvensaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar